Lo statunitense John McEnroe ha vinto il suo 4° US Open e 7º torneo del Grande Slam della carriera. McEnroe ha battuto nell'atto conclusivo il cecoslovacco Ivan Lendl alla sua terza finale consecutiva persa gli US Open con il punteggio di 6-3 6-4 6-1, vendicando la finale persa al Roland Garros in cui Lendl si era imposto il 5 set molto combattuti. Davanti ai  spettatori del Louis Armstrong Stadium John ha vinto molto agevolmente a differenza della semifinale che lo aveva visto opposto a Connors durata 3 ore e 45 minuti. Oltre al trofeo Mac porta a casa un assegno di $, Lendl uno di $. Fino a questo punto della stagione McEnroe aveva uno straordinario score di 66-2 che a fine stagione sarebbe arrivano a 82-3 stabilendo la migliore percentuale di vittorie in una stagione dell'era Open.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1984